Auga steht für:
 Auga (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 Auga (Gau), mittelalterliche Gaugrafschaft bei Höxter
 eine Niger-Kongo-Sprache, siehe Ukaan

Auga ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Auga, Deutscher Meister im Weitsprung (DDR) 1957
 Michèle Auga, Politikwissenschaftlerin und Autorin
 Ulrike Auga (* 1964), deutsche Religionsphilosophin, Genderexpertin und evangelische Theologin

Siehe auch:
 AuGa, eine Legierung von Gold und Gallium